Manuel González puede referirse a:

Personas 
 Argentina
Manuel González, exjugador de fútbol.
 Colombia
 Manuel Esteban González (1990-), jugador de fútbol.
 Costa Rica
 Manuel González Zeledón "Magón" (1864–1936), escritor costarricense;
 España
 Manuel González Chaparro (1569-1618), explorador español;
 Manuel González el granadino (1765-1848), escultor español del Neoclasicismo;
 Manuel González Salmón (1778-1832), político español - Secretario de Estado de España;
 Manuel González Hierro (1825-1896), político y médico español;
 Manuel González Santos (1875-1949), pintor costumbrista español;
 Manuel González García (1877-1940), obispo español declarado santo;
 Manuel González García (1981-), físico y cineasta español;
 Manuel González-Hontoria (1878-1954), político español;
 Manuel González Ramos (1889-1979), político español;
 Manuel González Alba (1896-1934), político español;
 Manuel González-Mesones (1906-1986), político español;
 Manuel González (f. 1946), actor español;
 Manuel González Sosa (1921-), escritor español;
 Manuel González Herrero (1923-2006), historiador español;
 Manuel González Cabello (1929-), torero español;
 Manuel González Jiménez (1938) , historiador español
 Manuel González Martínez (1944-), músico español - componente de "Los Brincos";
 Manuel González González (1951-), catedrático de Filología Románica de la Universidad de Santiago;
Manuel González González (1994-) músico español;
 Manuel González Mauricio (1961-), cineasta español;
 Manuel González Rodríguez "ToteKing" (1978-), rapero español;
México
 Manuel González Flores (1833-1893), político mexicano - Presidente de México;
Manuel González Montesinos (1897-1965), lingüista, catedrático y académico mexicano;
 Manuel González Cepeda, político mexicano, diputado por Yucatán al Congreso Constituyente de México (1917);
 Manuel González Hinojosa (1912-2006), político mexicano - Presidente del Partido Acción Nacional;
 Manuel González de Cosío (1836-1913), secretario de guerra y marina;
Manuel González Cosío Díaz (1915-2003), gobernador de Querétaro;
 Manuel González González, político mexicano del Partido Revolucionario Democrático;
 Perú
 Manuel González Prada (1844-1918), filósofo peruano;
 Venezuela
 Manuel González Sponga (1929-2009), zoólogo venezolano;

Lugares públicos 
 Manuel González, estación del Metrobús de la Ciudad de México.